Pudas kan avse:

 Pudas, Övertorneå – SCB:s benämning på en småort i Norrbotten
 Pudas (studentpub) – en pub i Växjö
 Folke Pudas (1930–2008), en man från Armasjärvi i Sverige som tillsammans med sin son Bengt miste sitt trafiktillstånd 
Pudas mot Sverige – ett rättsfall i Europadomstolen från 1987